Latex, émulsion aqueuse naturelle, d'aspect généralement laiteux, sécrétée notamment par de nombreuses plantes (telles l'hévéa, pour fabriquer le caoutchouc naturel). Elle coagule et devient une gomme plastique lorsqu'elle est exposée à l'air libre.
 Latex peut désigner une émulsion :
 naturelle (voir ci-dessus) ;
 aqueuse de certains polymères synthétiques, issue d'une polymérisation. Voir aussi Micelle.
 LaTeX, un langage et un système de composition de documents.
 Teki Latex, un compositeur et producteur et ancien rappeur français.

Article connexe 
 Latex (maladie professionnelle), une allergie au latex peut être reconnue, en France, comme maladie professionnelle sous certaines conditions.